Maleficio hace referencia a varios artículos:

Magia
 Maleficio o Maldición

Literatura
 Maleficio (novela), novela de Stephen King publicada en 1984 cuyo nombre original es Thinner.
 Maleficios, narración del escritor ruso Mijail Afanásievich Bulgákov del año 1924 que lleva por subtítulo Relato en el que se narra cómo dos gemelos llevaron a la perdición a un secretario.

Cine
 Maleficio (película de 1954), también titulada Tres citas con el destino, coproducción de Argentina, España y México dirigida por León Klimovsky, Florián Rey  y Fernando de Fuentes en 1954.
 Maleficio (película de 2022), cuyo título original es Incantation, película taiwanesa dirigida por Kevin Ko en 2022.
 An American Haunting o Maleficio, película de Estados Unidos dirigida en 2006 por Courtney Solomon.

Televisión
 El maleficio, telenovela mexicana producción de Televisa transmitida en 1983 escrita por Fernanda Villeli y dirigida por Raúl Araiza.